Свадьба в Малиновке:

* «Свадьба в Малиновке» — оперетта Алексея Рябова (первоначальная украинская версия) и Бориса Александрова (русский перевод с новой музыкой и несколько изменённым либретто).
 «Свадьба в Малиновке» — экранизация оперетты, музыкальная комедия Андрея Тутышкина.